— военная песня (гунка) времён войны между Японией и Китаем, повествующая о трёх сапёрах, ценой своей жизни взорвавших вражеские укрепления. Наиболее известная из множества написанных на волне ура-патриотизма песен, посвящённых этому подвигу. Автор текста — известный поэт Ёсано Тэккан, композиторы — Дзюндзи Цудзи и Сатору Онума. Песня в исполнении Тоямского военного хора была записана на студии Polydor Records и поступила в продажу в апреле 1932 года.

Историческая основа 
 произошёл на фоне японской экспансии в Китай. Захватив в 1931 году Маньчжурию, японцы обратили внимание на город Шанхай. 18 января 1932 года в городе были избиты пятеро японских буддийских священников, причём некоторые умерли от побоев. В Шанхае произошёл всплеск антияпонских настроений, начались беспорядки и призывы бойкотировать японские товары. Для наведения порядка поздним вечером 28 января начался ввод японских войск в город.

22 февраля японская армия наступала на китайские укрепления к северу от Шанхая в местечке Мяоханчжэнь (в настоящее время территория шанхайского района Баошань). Китайские заграждения из колючей проволоки представляли серьёзную преграду для японской пехоты. В 5:30 утра рядовые 1-го класса Такэдзи Эсита, Сусуму Китагава и Иносукэ Сакуэ, служившие в сапёрном батальоне, были отправлены на подрыв проволочных укреплений. Они несли с собой бангалорскую торпеду — трёхметровую бамбуковую трубку, начинённую взрывчаткой. Они побежали на китайские укрепления с подожжённым заранее запальным шнуром торпеды, понимая, что им не хватит времени его поджечь, если они поднесут торпеду поближе к заграждению. Все трое взорвались вместе с торпедой и погибли, при этом была пробита брешь в китайских укреплениях. 24 февраля известие о трёх сапёрах оказалось на первых страницах газет. Пресса на все лады восхваляла героев: их подвиг, как писали газеты, превосходил подвиги капитана Хиросэ и подполковника Татибаны. В «канонизации» сапёров принимал участие лично министр армии Садао Араки.

После этого Японию накрыла волна лихорадочного патриотизма. Газета «Асахи симбун», первой опубликовавшая новость о сапёрах, начала сбор денег для семей погибших. Когда сбор был завершён, денег хватило не только для родителей сапёров, которые получили по 10 000 йен, но и для установки бронзовой статуи в честь Эситы, Китагавы и Сакуэ, на которую ушло 20 000 йен. К марту 1932 были сняты 6 фильмов о подвиге «живых бомб» пьесы о них шли в театрах, нередко сопровождаясь отрывками из пьес о сорока семи ронинах и таким образом продолжая славную традицию историй о преданных вассалах. Спешно создавались радиопостановки, писались книги, рисовалась манга. Газеты «Асахи симбун» и «Майнити симбун» в один и тот же день объявили о конкурсе на лучшую песню о подвиге сапёров. В качестве приза обе газеты предлагали по 500 йен. 10 марта 1932 года конкурс завершился: «Асахи» получила 124 561 заявку, «Майнити» — 84 177. «Асахи» отдала первый приз некоему Цутому Накано из Нагасаки; «Майнити» же сочла победителем Тэккана Ёсано, известного поэта и мужа поэтессы Акико Ёсано. Именно его песня стала наиболее известной, хотя музыкальный исследователь Кэйдзо Хориути свидетельствовал, что в те годы песни о трёх сапёрах писались десятками. Музыку на слова Тэккана Ёсано написали Дзюндзи Цудзи и Сатору Онума. Цудзи руководил главным армейским ансамблем страны — ансамблем Тоямского военного училища. Онума был его помощником. Песня была записана на студии Polydor Records и в апреле 1932 года поступила в продажу на пластинках.

Текст

Примечания

Ссылки 
 Бакудан санъюси но ута  на сайте «Японская военная музыка»
 爆弾三勇士の歌 на Сакуре
 Она же на сайте Plotyuki.sakura.ne.jp , видео и изображения

Военные песни Японской империи
Песни на японском языке
Песни 1932 года